A Temporada de 1924 da National Football League foi a 5º temporada do principal torneio de futebol americano dos Estados Unidos. O campeão foi o Cleveland Bulldogs.

Tabela 

Temporadas da National Football League
1924 no desporto